Heraion (altgriechisch  oder ) ist:

 Heraion, ein Heiligtum der griechischen Göttin Hera
 Heraion (Perachora), in der antiken Geographie das Vorgebirge bei Perachora
 Heraion (Sardinien), in der antiken Geographie ein Ort auf Sardinien
 Heraion (Monat), ein Monat mehrerer griechischer Kalender